La palabra palanquín puede referirse a:

 el palanquín, uno de los aparejos de un barco;
 una litera o palanquín, especie de anda con cabina usada en Oriente para llevar en ella a personas importantes.